Niemcy:
 Harxheim – dzielnica gminy Zellertal w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Harxheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen